Albrecht Dold (1928-2011), mathématicien allemand
Bob Dold (1969-), homme politique américain
Guido Dold (1963-2007), athlète allemand
Thomas Dold (1984-), athlète allemand
Yvonne Dold-Samplonius (1937-2014), néerlandaise, historienne des mathématiques, épouse d'Albrecht Dold